Никита Чистяков:
 Чистяков, Никита Андреевич (род. 2000) — российский футболист.
 Чистяков, Никита Сергеевич (род. 1993) — российский панкратионист, двукратный чемпион России по панкратиону.